Aerntsma kan verwijzen naar de volgende personen: 

 Gisbert Albertzoen Aerntsma (? - ?), schepen van Bolsward
 Albertus Gisberti Aerntsma (? - 1541), raadsheer bij Hof van Friesland en gedeputeerde. Zoon van Gisbert Albertzoen.
 Gijsbert Aerntsma (1526 - 1596), burgemeester van Leeuwarden, gedeputeerde, rekenmeester, landsadvocaat en raadsheer bij het Hof van Friesland. Zoon van Albertus Gisberti.
 Christoffel Aerntsma (1535 - 1597), gedeputeerde, afgevaardigde bij de Staten-Generaal en raadsheer bij de Raad van State. Zoon van Albertus Gisberti.